Даниел Недялков Генов (роден на 19 май 1989 г. в София) е български футболист, полузащитник. От лятото на 2018 г. играе за Ботев (Враца).

Бронзов медалист с тима на Локомотив (София) през сезон 2014/2015 на А група. Играл е за младежкия национален отбор на България.

Статистика по сезони

Източници 
 Профил на futbolisti.bg 
 Профил на trasnfermarkt.de

Български футболисти
Футболисти на Локомотив (София)
Футболисти на Ботев (Пловдив)
Футболисти на Пирин (Благоевград)
Футболисти на Монтана
Футболисти на Ботев (Враца)
Български футболисти в Азербайджан
Български футболисти в Кипър